Willcocks ist der Familienname folgender Personen:

 David Willcocks (1919–2015), britischer Chorleiter, Komponist und Organist
 James Willcocks (1857–1926), britischer General
 Michael Willcocks (* 1944), britischer Generalleutnant
 Thomas Willcocks (1877–1958), britischer Rugby-Union-Spieler 
 William Willcocks (1852–1932), britischer Bauingenieur

Siehe auch:
 Wilcocks